Conquereuil est une ville située à 58 kilomètres au nord de Nantes. Deux batailles s'y sont déroulées:

 Bataille de Conquereuil (981)
 Bataille de Conquereuil (992)